Poussières d'étoiles, un livre de l'astrophysicien Hubert Reeves relatif à la nucléosynthèse.
 Poussières d'étoiles, une chanson de Norma Ray, troisième extrait de son album homonyme Poussières d'étoiles.

Voir aussi 
 
 , traduction anglaise de « Poussière d'étoile »